Manuel Reguera puede ser:

 El arquitecto español Manuel Reguera González.
 El periodista anarquista Manuel Reguera.